Rajzman:
 Bernard Rajzman
 Eliasz Rajzman